Topol je lahko:
 topol - drevo
 Topol pri Begunjah, občina Cerknica
 Topol pri Medvodah, občina Medvode
 Topol, občina Bloke